Geschützter Landschaftsbestandteil Teich steht für folgende geschützte Landschaftsbestandteile im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen:
    
 Geschützter Landschaftsbestandteil Teich bei Hüttebrüchen in Sundern
 Geschützter Landschaftsbestandteil Teich im Buchholz in Brilon
 Geschützter Landschaftsbestandteil Teich südwestlich Gut Forst in Marsberg
 Geschützter Landschaftsbestandteil Teich südlich Erlinghausen in Marsberg 

Siehe auch:
 Geschützter Landschaftsbestandteil Park und Teich Gut Herbeck 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Teiche bei Gut Forst in Marsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Geschützter Landschaftsbestandteil Teiche mit Verlandungszonen und Gehölzstrukturen in Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Geschützter Landschaftsbestandteil Wald und Teiche Gut Schönfeld in Hagen, Nordrhein-Westfalen